

Osterode am Harz – città della Bassa Sassonia

Osterode in Ostpreußen, oggi Ostróda – città nel voivodato della Varmia-Masuria